Palaiologosz Irén (1255/8–1380 után), III. Iván Aszen bolgár cár felesége és VIII. Mihály bizánci császár lánya
Palaiologosz Irén (1315/20–1341), I. Baszileiosz trapezunti császár első, törvényes felesége (1335–1340), a Trapezunti Császárság uralkodója (ur.: 1340–1341), III. Andronikosz bizánci császár természetes lánya
Palaiologosz Irén (1327–1357 körül), I. (Kantakuzénosz) Mátyás bizánci (társ)császár felesége és II. Andronikosz bizánci császár unokája